Sinch'ŏn – powiat (군) w KRLD
 Sinchon – stacja kolejowa w Seulu, Korea Południowa